Colchester kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Colchester (county), Nova Scotia, 
 Colchester, Ontario – en ort i södra Ontario

Storbritannien 

 Borough of Colchester –  ett distrikt i Essex
 Colchester, ort, England, Essex,

USA 

 Colchester, Illinois, McDonough County, 
 Colchester, Vermont, ort, Chittenden County, 
 Colchester, Connecticut, New London County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar